El término Antonio Campos, un nombre, puede referirse, en esta enciclopedia:

En el cine
 a Antonio Campos Di Girolamo, un actor y director de teatro chileno;
 a Antonio Campos Ganguzza, un cineasta estadounidense;
 a António Campos, un director, guionista y productor portugués;

En otros ámbitos
 a Antonio Campos Alcaide, un arquitecto español;
 a Antonio Campos Doménech, un almacenero español;
 a Antonio Campos Muñoz, un médico español.